Dilatation betyder generelt at dilatere, udvide eller udspile og gør i medicinske sammenhænge, at blodgennemstrømningen øges på grund af den nedsatte karmodstand. Opslagsordet kan henvise til flere artikler:

Vasodilatation
Bougiebehandling